Pronger ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Pronger (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Sean Pronger (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bronger